Дирижабль, предназначенный для задач пожарных служб: как непосредственно для тушения пожаров за счет доставки и сброса огнетушащего вещества на очаг горения, так и для вспомогательных процедур: мониторинга местности на предмет возгораний, транспортирования средств пожаротушения, эвакуацию людей и ценностей из опасной зоны и др.

Пожарный дирижабль существует (с начала XX века) лишь на уровне идеи, варьирующейся в ряде проектных предложений, и на практике нигде в мире не производился и на сегодняшний день не производится.

Это обусловлено, с одной стороны, общими ритмами мирового дирижаблестроения. Так, в первой половине ХХ в. государственно-хозяйственные запросы и конструкторская мысль не успели подойти к созданию специализированных воздухоплавательных аппаратов «уже», поскольку эпоха дирижаблей оказалась относительно недолгой, а в начале XXI в. — «ещё», поскольку мир пребывает лишь на пороге возможного ренессанса дирижаблестроения. При этом когда инженеры, экономисты, политики в разных странах размышляют сегодня о целесообразности развертывания парка дирижаблей, соответствующей инфраструктуры, то в фокусе их рассмотрения оказываются, в первую очередь, дирижабли транспортные (пассажирские и грузовые), на которые пока ориентировано и пробное производство.

С другой стороны, создание пожарных дирижаблей по-своему проблематично, поскольку их устройство относительно сложнее, а условия функционирования труднее, чем у дирижаблей транспортных. Особую опасность для дирижабля будут представлять восходящие потоки горячего разреженного воздуха с присущей им высокой турбулентностью в зоне сильного пожара, в частности, лесного.

Отсюда в футурологии пожарной авиации легче воздуха вырисовываются два направления.

Согласно одному из них, пожарный дирижабль мыслится устройством не универсальным, но ориентированным лишь на решение определённых задач — в частности, тушение тех пожаров, где масштабное пламя отсутствует (например, торфяники, луга, дома), также на вспомогательную пожарную деятельность.

Другое направление стремится конструктивно нейтрализовать опасное воздействие среды на аппарат в зоне горения. В его рамках в России в 2016 году был предложен пожарный дирижабль пикирующий, который на подлете к месту пожара принимает для большей устойчивости вертикальное положение (посредством перекачки воды из донного бака носовой), частью воды смачивает собственный корпус в целях предохранения его от перегрева, при этом имеет дистанционное управление, чтобы не подвергать риску экипаж, который на нём отсутствует. Данный подход также тяготеет к приоритетному решению определённых пожарных задач: так, пикирующий дирижабль, в отличие от обычного, способен быть пригодным для тушения пожаров в городских условиях, в частности для подлета к верхним этажам высотных домов, для забора воды с поверхности городских водоемов.

Литература 
 Краснов М. Создание и применение пожарных дирижаблей // http://www.proza.ru  — Свидетельство о публикации № 212090900859>
 Никулин С. Э. Пожарный дирижабль пикирующий — современный вариант развития идеи тушения пожаров при помощи дирижаблей // Технологии гражданской безопасности. Научно-технический журнал. — 2016. — т. 13, № 3 (49). — ISSN 1996-84-93 — С. 60-65.

Ссылки 
 Дирижабли-пожарные // Воздушные корабли. Обзор дирижаблей
 Дирижабли-гиганты будут пожарными и садовниками
 В США создают гигантский пожарный дирижабль
 Многоцелевой беспилотный дирижабль как инновация в народном хозяйстве

Дирижабли
Пожаротушение с воздуха